Strahimir (Straho) Bosnić je hrvatski učitelj glazbene umjetnosti, glazbeni pedagog, glazbenik i skladatelj. Cijeli radni vijek djelovao je kao glazbeni pedagog u odgojno-obrazovnim institucijama te u društveno-kulturnim aktivnostima u mjestu Pakrac (Požeško-slavonska županija, Republika Hrvatska) i šire. Četrdeset godina poučavao je glazbenu kulturu i umjetnost, zborsko pjevanje, klavir, orgulje, harmoniku i sintesajzer.  

Rodio se 13. rujna 1931. godine u mjestu Rakovica (Karlovačka županija, Republika Hrvatska). Otac Dušan Bosnić (1906, Rakovica - 1934, Zagreb) preminuo je kada je Strahimir imao samo tri godine. Majka Katarina kasnije se preudala i uzela novo prezime Hitter.

Strahimir Bosnić je odrastao u Pakracu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Maturirao je u tadašnjoj učiteljskoj školi u Pakracu. Nakon mature, 1950. godine otišao je raditi kao učitelj u mjesto Legrad (Podravina, Republika Hrvatska), gdje se zadržao manje od godinu dana. Zatim je oko četiri mjeseca radio u mjestu Glavica u blizini Pakraca. Godine 1951. odlazi na služenje vojnog roka. Studij glazbene umjetnosti završio je na tadašnjoj Pedagoškoj Akademiji u Zagrebu 1970. godine.

U Pakracu je 1952. godine počeo raditi u osnovnoj školi, a zatim u pakračkoj učiteljskoj školi između 1961. i 1963. godine. Ponovno je nastavio rad u pakračkoj osnovnoj školi između 1963. i 1993. godine, kada je otišao u mirovinu. Za vrijeme Domovinskog rata je kao prognanik u Kraljevici radio u izbjegličkoj osnovnoj školi. Umro je 8. ožujka 1997. godine. Sahranjen je na pakračkom groblju, a na njegovom nadgrobnom spomeniku je i njegov kratki notni zapis.  

U Pakracu je upoznao svoju suprugu Mariju (rođ. Turković, Sirač, 1932.). U Pakracu su odgojili dvije kćeri, Vera Varga (rođ. Bosnić) i Vesna Crnković (rođ. Bosnić) te troje unučadi (Ariana, Danko i Vanesa).  

Uglazbio je niz zbornih pjesama: Ševa (na stihove Grigora Viteza), Selo (glazba i tekst), Pozdrav Djedu Mrazu (tekst Katice Hitter), Pozdrav Republici (tekst jedne pionirke), Školi za rođendan i Naš Jožek (tekst Božidara Stanića), Harmonika nas prati i dr. Jedna od njegovih najupečatljivijih pjesma je ona pod nazivom Srušili su mi kuću koja je nastala u suradnji s prijateljem Dragom Britvićem. Također, Dvanaesta je majka Slavonije koja je nastala u suradnji s tekstopiscem Božidarom Stanićem, Josipom Lisac i Ladaricama. Njegove je skladbe izdavao Jugoton.

Hrvatski glazbenici
Odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj